Diplodiella är ett släkte av svampar. Diplodiella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Diplodiella